Хесус Давид Маримон Баэс (; род. 9 сентября 1998 года, Мария-ла-Баха, Колумбия) — колумбийский футболист, полузащитник клуба «Мускрон-Перювельз».

Клубная карьера 
Маримон — воспитанник клуба «Онсе Кальдас». 17 августа 2015 года в матче против «Хагуарес де Кордоба» он дебютировал в Кубке Мустанга. 21 февраля 2016 года в поединке против «Депортес Толима» Хесус забил свой первый гол за «Онсе Кальдас».

Летом 2018 года Маримон перешёл в бельгийский «Мускрон-Перювельз».

Международная карьера 
В 2015 году в составе юношеской сборной Колумбии Хесус принял участие в юношеском чемпионате Южной Америки в Парагвае. На турнире он принял участие в матчах против команд Перу,  Уругвая, Аргентины, Эквадора и дважды Бразилии.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru

Футболисты Колумбии
Игроки ФК «Онсе Кальдас»